De Rally van Finland 2016, formeel 66th Neste Rally Finland, was de 66e editie van de Rally van Finland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 553e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Verslag 
Kris Meeke maakte opnieuw een knal bij zijn terugkeer in het kampioenschap en greep overtuigend naar de zege toe. Weliswaar ietwat geholpen door zijn gunstige startpositie, had hij al vroeg in de wedstrijd de leiding in handen, maar troef zijn concurrenten uiteindelijk echt af met een gedurfd optreden over de bekende Ouninpohja proef, waar hij op de eerste passage ervan naaste achtervolger Jari-Matti Latvala bijna 15 seconden achter zich liet. Vanaf de slotetappe verminderde Meeke zijn tempo om zodoende gecontroleerd de overwinning binnen te slepen. Latvala had wellicht wat dichterbij gezeten wanneer hij geen lekke band had gereden op de openingsetappe, maar moest in zijn algehele snelheid uiteindelijk onderdoen aan Meeke en eindigde tweede, waarmee hij wel de maximale punten scoorde voor Volkswagen. Het Citroën feestje werd compleet met de derde plaats van Craig Breen, die uiteindelijk niet zwichtte onder de druk van Thierry Neuville, Hayden Paddon en in de slotfase de door een ongeluk nog uitgevallen Ott Tänak, en zodoende zelfs nog met een eerste klassementsproefzege hier ook zijn eerste podium resultaat in het WK over de streep trok.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 10,15 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2016
Rally van Finland